Hævnen – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Nordisk Film Kompagni
 In un mondo migliore (Hævnen) – film del 2010 diretto da Susanne Bier